Spojení písmen K a P může mít různé významy:

KP 
 KP – kód ISO 3166-2 pro Severní Koreu

kp 
 kilopond, též kgf

k.p. 
 k.p. – zkratka koncernového podniku, formy státního podniku

.kp 
 .kp – internetová doména nejvyššího řádu pro Severní Koreu

Externí odkazy